Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan-Michael Gambill che ha battuto in finale Wade McGuire 6-0, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Marcos Ondruska (primo turno)
 Yong-Il Yoon (secondo turno)
 Alejandro Hernández (secondo turno)
 Eyal Erlich (quarti di finale)

 Grant Doyle (secondo turno)
 Brian MacPhie (semifinali)
 James Sekulov (quarti di finale)
 Maurice Ruah (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1997